El nombre de Monasterio de Nuestra Señora de los Ángeles o cualquiera de sus acepciones cercanas, como Convento de Nuestra Señora de los Ángeles, es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como monasterios o conventos'' en honor a la Virgen María en la advocación de la Nuestra Señora de los Ángeles.

Advocación 
 Nuestra Señora de los Ángeles – Festividad: 2 de agosto;

Monasterios

En Argentina 
 Monasterio de Nuestra Señora de los Ángeles, establecimiento católico en Azul (Buenos Aires);

En Croacia 
 Monasterio de Nuestra Señora de los Ángeles, establecimiento católico en Orebić;

En España 
 Monasterio del Sagrado Corazón y Nuestra Señora de los Ángeles, establecimiento católico en el Cerro de los Ángeles (Getafe, Comunidad de Madrid);
 Real Monasterio de Nuestra Señora de los Ángeles, establecimiento católico en Astudillo (provincia de Palencia);
 Monasterio de Nuestra Señora de los Ángeles, establecimiento católico en Villacastín (provincia de Segovia);
 Monasterio de Nuestra Señora de los Ángeles, establecimiento católico en Constantina (provincia de Sevilla);
 Monasterio de Nuestra Señora de los Ángeles, establecimiento católico en Jábea (provincia de Alicante);
 Monasterio de Nuestra Señora de los Ángeles, establecimiento católico en Badajoz;
 Monasterio de Nuestra Señora de los Ángeles, establecimiento católico en Zaragoza;
 Monasterio de Santa María de Toloño, ruinas de un establecimiento católico en la Sierra de Toloño (provincia de Álava);
Convento de Nuestra Señora de los Ángeles, antiguo convento de Madrid, hoy desaparecido;

En México 
 Monasterio Benedictino de Nuestra Señora de los Ángeles, establecimiento católico en Cuernavaca (Morelos);

Conventos

En España 
 Convento de Nuestra Señora de los Ángeles (El Pardo), establecimiento católico en el monte de El Pardo, a pocos kilómetros de la localidad del mismo nombre, dentro del término municipal de Madrid;
 Convento de Nuestra Señora de los Ángeles, establecimiento católico en el barrio El Realejo-San Matías de Granada;
 Convento de Nuestra Señora de los Ángeles, establecimiento católico en Arizcun (Navarra);
 Convento de Nuestra Señora de los Ángeles y Santa Clara, establecimiento católico en Manresa (provincia de Barcelona);
 Antiguo convento de Nuestra Señora de los Ángeles de Alberique, establecimiento católico desacralizado en la localidad de Alberique (Valencia);
 Convento de los Ángeles (Barcelona), establecimiento católico desacralizado en Barcelona;
 Convento de Nuestra Señora de los Ángeles de la Hoz del Río Duratón, establecimiento católico en ruinas en la localidad de Sebúlcor (Segovia);

En México 
 Convento Franciscano de Nuestra Señora de los Ángeles, establecimiento católico en la localidad de Tlaxcala;

En Perú 
Convento de Nuestra Señora de los Ángeles